Cordeiro est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Cordeiro, famille de notables portugais
 Jorge Miguel Cordeiro Duarte (né en 1974), footballeur portugais
 Joseph Cordeiro (1914-1997), cardinal pakistanais, né en Inde
 Leonardo Cordeiro (né en 1989), pilote automobile brésilien
 Ray Cordeiro (1924-2023), animateur radio et acteur hongkongais
 Revson Cordeiro dos Santos (né en 1987), footballeur brésilien
 Rui Cordeiro (né en 1976), joueur de rugby à XV portugais
 Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro (né en 1989), footballeur brésilien

Toponyme

Cordeiro, ville de l'État de Rio de Janeiro
 Microrégion de Cantagalo-Cordeiro, microrégion de l'État de Rio de Janeiro

Homonymie de patronyme